Древесницы:
 Древесницы — альтернативное название квакш (древесных лягушек), одного из семейств бесхвостых земноводных
 Древесницы — род лягушек из семейства квакш
 Древесницы — несколько родов птиц в семействе древесницевых (Parulidae)
 Древесницы (род бабочек) — род ночных бабочек из семейства древоточцев.